Deutsch-Sowjetische Freundschaft steht für

 Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische Freundschaft, Massenorganisation in der DDR
 Deutsch-Sowjetische Freundschaft (Mosaiksäule), Mosaiksäule im Berliner Ortsteil Marzahn
 Deutsch-Sowjetische Freundschaft (Schiff), Fahrgastschiff der Weißen Flotte Stralsund
 Berge der Deutsch-Sowjetischen Freundschaft, Gebirgsgruppe in der Antarktis